Romau steht für:
 Romau (Ostpreußen) (russ. Rownoje), Kreis Wehlau, Ostpreußen, Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Romau (tschech. Romava), Kreis Neubistritz, Südmähren, Wüstung im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien